Dinar croat, antiga moneda de Croàcia
 Handel Reference Database, col·lecció documental sobre Georg Friedrich Händel
 HRD Motor, antic fabricant de motocicletes italià
 HRD Motors Ltd, antic fabricant de motocicletes britànic